Tomoyuki Sakai (Misato, 29 de junho de 1978) é um futebolista profissional japonês, meia, milita no Fujieda MY FC, time de uma liga regional, depois de sair do Vissel Kobe, ainda passou por Urawa Red Diamonds, Nagoya Grampus e JEF United.

Ligações externas 
Perfil em Ogol

Futebolistas do Japão
Futebolistas do Vissel Kobe
Futebolistas do Urawa Red Diamonds
Futebolistas do Nagoya Grampus Eight